Le nom José María Morelos peut désigner :

 José María Morelos, religieux et indépendantiste mexicain (1765-1815).
 José María Morelos, une ville de l'État mexicain de Quintana Roo nommée en l'honneur du précédent.
 José María Morelos, une municipalité de l'État mexicain de Quintana Roo nommée en l'honneur du même.